Wesleyan of Wesleyaans(e) kan verwijzen naar:

ː Onderwijsinstellingen alsː
 Wesleyan University, een liberal arts college, opgericht in 1831, in Middletown (Connecticut), Verenigde Staten
 Ohio Wesleyan University, een liberal arts college in Delaware (Ohio), Verenigde Staten
 Illinois Wesleyan University, een universiteit in Bloomington-Normal (Illinois), Verenigde Staten
 University of the Pacific, universiteit in Stockton (Californië), Verenigde Staten, in 1851 opgericht als het California Wesleyan College (CWC).

ː Kerkgenootschappen en andere organisaties zoalsː
 Wesleyaanse Heiligingskerk (Wesleyan Holiness Church), een kerk op het Caribisch-Nederlandse eiland Saba, die behoort tot de methodistische stroming van het protestantisme.

Bovengenoemde namen verwijzen naar de Engelse protestantse theoloog John Wesley.